Серрана (порт. Serrana) — многозначный термин.

 Серрана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Серрана — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. 
 Серрана — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Серрана — мексиканская актриса.